Bonbon kan syfta på:

 Trou Bonbon, en kommun i Haiti
 Bonbon (låt), en låt på albanska framförd av Era Istrefi